HRC peut désigner :
 HRC, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell ;
 Hard Rock Cafe ; 
 Honda Racing Corporation ;
 Hillary Rodham Clinton ;
 Hôpital Riviera-Chablais, un hôpital de droit public intercantonal (Vaud et Valais) en Suisse ;
 Human Rights Campaign.

hrc est un code qui peut désigner :
 tangga, une des langues de Nouvelle-Irlande, parlée par 5 800 locuteurs, selon le code de langues IETF.

Code